Schlatter ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schlatter (1852–1938), evangelischer Theologe
 Alexander Schlatter (* 1947), Schweizer Denkmalpfleger
 Andreas Schlatter (1814–1861) Landwirt aus Signau im Schweizer Kanton Bern
 Anna Schlatter-Bernet (1773–1826), Schweizer Laientheologin und Autorin, Führerin der Erweckungsbewegung
 Beat Schlatter (* 1961), Schweizer Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor
 Carl B. Schlatter (1864–1934), Schweizer Chirurg, führte 1897 in Zürich die erste erfolgreiche Gastrektomie durch und beschrieb den Morbus Osgood-Schlatter
 Charlie Schlatter (* 1966), US-amerikanischer Serienschauspieler

 Ernst Emil Schlatter (1883–1954), Schweizer Zeichner
 Ferdinand Schlatter, französischer Segler
 Georg Friedrich Schlatter (1799–1875), evangelischer Pfarrer, Alterspräsident des badischen Revolutionsparlaments von 1849
 Günter Schlatter (* 1941), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Schlatter (1873–1953), Schweizer Jurist und Politiker
 Johann Wilhelm Schlatter (1708–1768), russischer Metallurg
 Marionna Schlatter (* 1980), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Marvin Schlatter (* 1996), deutscher Sänger und Schauspieler
 Paul Schlatter (1905–1991), deutscher Jurist und Sportförderer
 Peter Schlatter (* 1968), deutscher Judoka
 Ralf Schlatter (* 1971), Schweizer Schriftsteller und Kabarettist
 Rudolf Schlatter (* 1948), Schweizer Konservator und Museumsdirektor
 Salomon Schlatter (1858–1922), Schweizer Architekt
 Theodor Schlatter (1885–1971), Schweizer evangelischer Theologe
 Trudy Schlatter (1912–1980), Schweizer Zeichnerin, Malerin und Grafikerin
 Viktor Schlatter (1899–1973), Schweizer Organist und Orgelexperte
 Wilhelm Schlatter (1865–1943), Schweizer reformierter Theologe

Siehe auch:
 Morbus Osgood-Schlatter
 Schlatter Holding AG, eine Schweizer Firma, führende Herstellerin von Widerstandsschweißanlagen
 Schlatter-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Cerro Schlatter
 Schlatterer
 Schlattner